Индия принимала участие в Летних Олимпийских играх 1968 года в Мехико (Мексика) в двенадцатый раз за свою историю, и завоевала одну бронзовую медаль.

Медалисты

Результаты

Хоккей на траве 

 Результаты
 Групповой этап (Группа A)

Полуфинал

Матч за 3-е место

Итог: Мужская сборная Индии по хоккею на траве заняла 3-е место

Ссылки 
 База МОК
 Официальные олимпийские отчёты 
 

Страны на летних Олимпийских играх 1968 года
1968 год в Индии